Пойга

 Пойга — река в Ярославской области, приток Катки.
 Пойга — река в Томской области, приток Лисицы.
 Пойга (узбекский вид конного спорта)

См. также 
 «Пойга и лиса» — мультфильм по мотивам сказки Бориса Шергина.